Melco ist die Bezeichnung folgender Unternehmen:

 Mitsubishi Electric Corporation, siehe Mitsubishi Electric
 Eine japanische Holding, siehe Buffalo (Unternehmen)